Adrain ist der Name von:
Garnett Adrain (1815–1878), US-amerikanischer Politiker
Robert Adrain (1775–1843), US-amerikanischer Mathematiker